Алекса́ндр Харито́нов:
 
 Харитонов, Александр Георгиевич (род. 1948) — российский архитектор и художник.
 Харитонов, Александр Данилович (1914—2000) — Герой Советского Союза.
 
 
 Харитонов, Александр Игоревич  (род. 1976) — украинский хоккеист, вратарь.
 
 Харитонов, Александр Павлович (1940—1993) — советский художник.
 Харитонов, Александр Петрович (род. 1952) — член Совета Федераии, председатель Саратовской областной Думы.
 Харитонов, Александр Сергеевич (род. 1986) — российский шахматист, гроссмейстер.